Il "Dante Berretti" 1998-1999 è stato la 33ª edizione del campionato nazionale Dante Berretti, la 3ª per le squadre giovanili delle sole società di Serie C. Il detentore del trofeo era la .

La vincitrice del trofeo è il .

Prima fase 
 Le prime 3 classificate di ogni girone e le migliori 3 quarte classificate (esclusivamente dei gironi a 14 squadre) passano alla fase finale.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Fase finale 
 Le vincitrici degli 8 gironi passano ai quarti di finale.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Fase ad eliminazione diretta 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| QUARTI DI FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.05.1999|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.05.1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEMIFINALI || style="background-color:#D0D0D0" align=center|05.06.1999|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.06.1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.06.1999|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.06.1999

|-

Bibliografia

1998